Alverca da Beira
Alverca do Ribatejo
Futebol Clube de Alverca — clube de Alverca do Ribatejo
Estação Ferroviária de Alverca — estação ferroviária em Alverca do Ribatejo

Desambiguações de topônimos